Mittelhofen steht für die Orte:

 Mittelhofen (Elsoff), Ort in Elsoff (Westerwald), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mittelhofen (Stiefenhofen), Ort in der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Mittelhofen, abgegangener Ort der Stadt Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mittelhofen, ehemaliger Ort der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelhof
 Mitterhofen
 Mittelhufen